Long Bay (Barbade)
 Long Bay (Ontario)
 Long Bay (Nouvelle-Zélande)